Kellamäe (Saaremaa), een dorp in de Estlandse gemeente Saaremaa
 Kellamäe (Väike-Maarja), een dorp in de Estlandse gemeente Väike-Maarja
 Kellämäe, een dorp in de Estlandse gemeente Rõuge